James FitzGerald ou James Fitzgerald peut se référer aux personnes suivantes :

 James FitzGerald    comte de Desmond.
 James FitzGerald   comte de Desmond.
 James FitzGerald   comte de Desmond.
 James FitzGerald   Comte de Desmond de jure.
 James FitzGerald   Comte de Desmond.
 James FitzGerald   duc de Leinster.
 James FitzGerald homme politique .